

Sigle 
ENO peut désigner :
 English National Opera, une compagnie d'opéra établie à Londres ;
 Europe Nord Ouest, les pays d'Europe de l'Ouest situés au nord et les pays d'Europe du Nord situés à l'ouest (Belgique, Allemagne, Irlande, France, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse).

Patronymes  

 Brian Eno (1948-), un chanteur et compositeur ;
 Moataz Eno (1983-), un footballeur égyptien ;  
 Will Eno (1965-), dramaturge américain.

Nom de scène 
 Eno (1998-), un rappeur allemand d'origine kurde.

Toponymes

 Eno, une ancienne municipalité de l'est de la Finlande.

Voir aussi 
 Église d'Eno, une église en bois conçue par l'architecte Anton Wilhelm Arppe et construite à Eno en Finlande
 Fripp & Eno, un projet musical
 Cluster & Eno, un album issu de la collaboration du groupe allemand Cluster et du musicien anglais Brian Eno
  Ère En'ō, une ère du Japon

Note